

Toponymie 

 Lorient, ville de Bretagne sud en France.
 Lorient, quartier de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises.

Patronymie 

Jacqueline Lorient (1928-2000), escrimeuse française.

Voir aussi